Перечень авиационных происшествий с самолётами Ту-154.

По данным сайта Aviation Safety Network, всего на 10 января 2020 года в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий был потерян 71 самолёт Ту-154. Ту-154 пытались угнать 30 раз, при этом погибли 13 человек. Всего в этих происшествиях погибли 3078 человек.

Список 
Примечание: звёздочкой (*) отмечены случаи, не учтённые в базе данных сайта aviation-safety.net (Aviation Safety Network)

С сентября 2010 по март 2011 года в число потерянных был занесён самолёт борт RA-85684, совершивший аварийную посадку в Ижме. Однако этот самолёт частично отремонтировали в Ижме и затем своим ходом перегнали на самарский авиационный завод «Авиакор» для дальнейшего обследования и ремонта. 16 июня 2011 года (после ремонта) лайнер вернулся в строй. До сентября 2018 года лайнер находился в эксплуатации, после чего был передан в музей авиации новосибирского аэропорта Толмачёво.

См. также 
 Авиационные происшествия с Ту-134

Примечания 

Ту-154
 *